Текохкојунка има више значења:

 Текохкојунка (Куалак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Текохкојунка (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику